Příjmení Nielsen nosilo více známých osobností:

 Axel Nielsen (1899–1965) – vlastní jméno norského spisovatele Aksela Sandemose
 Brian Steen Nielsen (* 1968) – dánský fotbalista
 Carl Nielsen (1865–1931) – dánský hudební skladatel, dirigent a houslista
 Connie Nielsen (* 1965) – dánská herečka
 Brigitte Nielsenová (* 1963) – dánská herečka
 Frederik Nielsen (* 1983) – dánský tenista
 Holger Nielsen (1866–1955) – dánský učitel, zakladatel házené
 Kurt Nielsen (1930–2011) – dánský tenista
 Laus Strandby Nielsen (* 1944) – dánský spisovatel a básník
 Leif Nielsen (* 1942) – dánský fotbalový brankář
 Leslie Nielsen (1926–2010) – kanadsko-americký herec
 Magnus Nielsen (cca 1106–1134) – dánský vévoda, viz Magnus Nilsson